Corver ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Corver (1936–2020), niederländischer Fußballschiedsrichter 
 Ellen Corver, niederländische Pianistin
 Gerrit Corver (1690–1756),  Amsterdamer Bürgermeister
 Joan Corver (1628–1716), Amsterdamer Bürgermeister und niederländischer Diplomat

Siehe auch:
 Korver